Фортунато Черлино (; ) — итальянский актёр. С 1997 года снялся в нескольких итальянских и американских телесериалах и фильмах.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Актёры Италии